Australiens MotoGP 2008 ingick som den 16:e deltävlingen av 18 i Roadracing-VM 2008 och kördes 3-5 oktober på Phillip Island Grand Prix Circuit.

MotoGP

250GP

125GP

Källor 
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2008/AUS/

2008 i Australien
MotoGP-tävlingar 2008